Monte-Carlo Rolex Masters 2010 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Monte-Carlo Rolex Masters rozgrywany w dniach 11–18 kwietnia 2010 roku w Monte Carlo na kortach ziemnych o puli nagród 2 227 500 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Monako